Ромингер — фамилия одного из следующих людей:
Ромингер, Кент (род. 1956) — американский астронавт.
Ромингер, Маркус (род. 1972) — немецкий гандболист.
Ромингер, Рудольф (1908—1979) — швейцарский горнолыжник.
Ромингер, Тони (род. 1961) — швейцарский велогонщик.